Тетрагидридоборат циркония — неорганическое соединение, 
комплексный смешанный гидрид циркония и бора с формулой Zr[BH],
бесцветные кристаллы,
реагирует с водой.

Получение 
 Взаимодействие хлорида циркония и тетрагидридобората лития:

Физические свойства 
Тетрагидридоборат циркония образует бесцветные кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа P 3m,
параметры ячейки a = 0,586 нм, Z = 1.

Химические свойства 
 Реагирует с водой:

Литература 
 
 

циркония